Války za nezávislost Itálie mohou být:

První válka za nezávislost Itálie
Druhá válka za nezávislost Itálie
Třetí válka za nezávislost Itálie

Související články 
Risorgimento
Reconquista
Sjednocení Německa